Varenius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Varenius (1620–1684), tysk teolog 
 Bernhard Varenius (1622–1650), tysk geograf
 Bo Varenius (1918–1996), svensk militär 
 Nils Adolf Varenius (1815–1899), svensk ämbetsman
 Otto Varenius (1857–1940), svensk statsvetare